Klettermaxe steht für:

 Klettermaxe (Roman), Roman von Hans Possendorf
 Klettermaxe (1927), Verfilmung aus dem Jahr 1927 unter der Regie von Willy Reiber
 Klettermaxe (1952), Verfilmung aus dem Jahr 1952 unter der Regie von Kurt Hoffmann

Im allgemeinen Sprachgebrauch steht Klettermax oder Klettermaxe für einen geschickten Kletterer, auch Fassadenkletterer.